Со́лнечная алле́я:

Улицы 
 Солнечная аллея — улица в Москве в Зеленоградском административном округе
 Солнечная аллея — улица в Берлине

Произведения культуры 
 «Солнечная аллея» — немецкий фильм 1999 года
 «Солнечная аллея» — роман немецкого писателя Томаса Бруссига

См. также 
 Солнечная улица